Nienburger Bruch steht für:

 Nienburger Bruch, Ortsteil von Estorf (Weser)
 Nienburger Bruch (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet in Nienburg/Weser